Пеи́-де-Монте́нь и Гюрсо́н () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Бержерак.

Код INSEE кантона — 2411. Всего в кантон входит 20 коммун, центральный офис расположен в Пор-Сент-Фуа-э-Поншап.

Кантон был образован в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Пеи-де-Монтень и Гюрсон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь